Tyfon eller taifun har flere betydninger:

 Tyfon (græsk mytologi) – uhyre i græsk mytologi som er født af Gaia
 Tropisk orkan i det nordvestlige Stillehav
 Taifun (film) – dansk stumfilm fra 1911
 I jernbanejargon om kompressorhornet på et tog